Бокс — різновид спорту, кулачний бій у рукавичках між двома спортсменами.
 Бокс — різновид чоловічої стрижки.
 Бокс — приміщення в поліклініках, лікарнях тощо для ізоляції інфекційних хворих або виявлення бацилоносіїв.
 Бокс — ізольована засклена камера зі входом через тамбур, призначена для мікробіологічних та інших біологічних робіт.
 Бокс — відгорожене місце для автомобіля у колективному гаражі.
 Бокс — пристосування у вигляді коробки, футляра і т. ін.
 Бокс — переписна місцевість у США, в окрузі Секвоя штату Оклахома.

Кінематограф 
 «Бокс» — німий короткометражний фільм Макса Складановського.
 «Бокс» — радянський мультфільм.

Нумізматика 
 «Бокс» — нейзильберова монета НБУ номіналом 2 грн.
 «Бокс» — срібна монета НБУ номіналом 10 грн.

Джерела